Kahn kan syfta på:

Personer

 Bob Kahn (1938–), en amerikansk elektronikingenjör
 Dominique Strauss-Kahn (1949–), en fransk politiker 
 Eugenie Kahn (1826–1898), en svensk kompositör
 Gus Kahn (1886–1941), amerikansk sångtextförfattare
 Gustave Kahn (1959–1936), en fransk författare
 Hasse Kahn (1923–), en svensk kompositör, orkesterledare och jazzmusiker
 Herman Kahn (1922–1983), en amerikansk futurolog och matematiker
 Joseph Kahn (1972–), en amerikansk regissör
 Louis Kahn (1901–1974), en amerikansk arkitekt
 Madeline Kahn (1942–1999), en amerikansk skådespelare
 Roger Kahn (1927–2020), en amerikansk författare
 Oliver Kahn (1969–), en tysk före detta fotbollsmålvakt
 Robert Kahn (1865–1951), en tysk tonsättare
 Victoria Kahn (1954–), en svensk skådespelerska

Geografi

Antarktis 

 Kahn (ö),